Russo kan henvise flere personer:
 Clemente Russo, en italiensk amatørbokser
 Rene Russo, en amerikansk skuespiller
 Richard Russo, en amerikansk lærer og forfatter af romaner, noveller og skuespil
 Vince Russo, en amerikansk forfatter